Dāvūd Kolā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dāvūd Kolā-ye Pā'īn, ort, Mazandaran, 
 Dādū Kolā, ort, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar